Ի, ի (іні, ) — одинадцята літера вірменської абетки.

Позначає звук /i/. 

Числове значення — 20. 

В Юнікоді має такі коди: U+053B для Ի, U+056B для ի . В інших типах кодування відсутня.